Mirror Image (с англ. Зеркальное отражение) — студийный альбом американской рок-группы Blood, Sweat & Tears, вышедший в 1974 году. В том же году поднимался на 149 строчку в чарте The Billboard 200.

В 2005 году был перевыпущен на CD.

Ross Boissoneau в своем обзоре для Allmusic назвал Mirror Image «самым нетипичным для группы Blood, Sweat & Tears альбомом».

Список композиций 
 A1. Tell Me That I’m Wrong — 2:27
 A2. Look Up to the Sky — 4:39
 A3. Love Looks Good on You (You’re Candy Sweet) — 3:19
 A4. Hold on to Me — 4:10
 A5. Thinking of You — 4:25
 B1. Are You Satisfied — 4:00
 B2. Mirror Image
 Movement I Maglomania — 2:35
 Movement II Mirror Image — 3:10
 Movement III South Mountain Shuffle — 3:08
 Movement IV Rock Reprise — 2:21
 B3. She’s Coming Home — 3:10

Участники записи 
 Bobby Colomby — ударные
 Dave Bargeron — тромбон, туба, труба
 Georg Wadenius — гитара
 Larry Willis — клавишные
 Jerry Fisher — вокал
 Ron McClure — бас
 Tony Klatka — труба
 Bill Tillman — саксофон, флейта, кларнет
 Jerry LaCroix — вокал, саксофон, флейта, гармоника

Примечания

Ссылки 
 Mirror Image на discogs.com